Angela Davis (1944) – attivista statunitense
 Angela Davis (1985) – musicista australiana
 Angela J. Davis (...) – docente statunitense